Обиршень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Віндерей.
 Обиршень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Войнешть.